Yu Genwei (7 de janeiro de 1974) é um ex-futebolista profissional chinês, meia retirado.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da China
Futebolistas do Tianjin Teda Football Club
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002